Tis ou TIS peut renvoyer à différents sujets.

Sigles 
TIS peut faire référence :
 à la technologies de l'information pour la santé ;
 aux Transports Interurbains de la Sarthe ;
 au Transport Intercommunal de Sélestat.

Géographie

Tis, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Tis u Blatna, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň.